Арсук () — деревня в муниципалитете Сермерсоок в юго-западной Гренландии. Расположена в устье фьорда Арсук, в котором течёт ледник. Население 73 человека (на 2020 год). Основана в 1805 году. Является «любимым местом» гренландцев.

Транспорт 
Арсук является портом арктической прибрежной линии Umiaq.

Литература 
 Greenland and the Arctic. By Etain O’Carroll and Mark Elliott. Lonely Planet 2005. ISBN 1-74059-095-3.
 Greenland in Figures 2005 Statistics Greenland. 3rd Edition, May 2005. ISSN 1604-7397

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт района фьорда Арсук  

Населённые пункты Гренландии